Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Kaszyński – polski wojskowy, cichociemny
 Mariusz Kaszyński – polski pisarz